Le mot lux signifiant lumière en latin peut avoir différentes significations :
Lux qui aussi est la signification de la Lux de Louvain la neuve( elle est une régionale de Louvain la neuve )

Divers 
 le lux est l'unité de mesure de l'éclairement lumineux ;
 Fiat Lux est une locution latine du début de la Genèse ;
 Lux est le nom d'une revue française spécialisée dans l'éclairage ;
 Lux est le nom d'une société de production de cinéma ;
 Lux Éditeur est une maison d'édition québécoise ;
 Le Lux était un hôtel symbolique du Gotha communiste et quartier général du Komintern à Moscou ;
 Le Lux est un cinéma d'art et d'essai de Caen ;
 Lux est un apocope utilisé pour désigner le Luxembourg (voir aussi le code LUX ci-dessous) ;
 Lux est le nom d'un champion du jeu League of Legends dont les sorts se basent sur la lumière ;
 Lux est un album de Brian Eno paru en 2012.
 , expérience ayant tenté de détecter la matière noire
 LUX est une marque de savon de toilette du fabricant Unilever.
 Le Prix LUX est un prix cinématographique décerné par le Parlement européen.
 Saar-Lor-Lux Ticket

Localités

France
 Lux, en Côte-d'Or
 Lux, dans la Haute-Garonne
 Lux, en Saône-et-Loire

 États-Unis
 Lux (Mississippi)
 Lux (Montana)
 Lux (Nevada)

Personnalités 

 Amelie Lux (1977-), véliplanchiste allemande
 Arsène Lux (1935-), homme politique français
 Charles Lux (1880 - 1965), Chef du bureau de renseignement de Belfort, auteur d'une spectaculaire évasion qu'il narra dans un livre L'évasion du capitaine Lux (1932)
 Claudia Lux (1950-), bibliothécaire allemande 
 Danny Lux,  compositeur américain de musiques de films et séries télévisées
 Éric Lux (homme d'affaires), homme d'affaires luxembourgeois
 Eric Lux, pilote automobile américain
 Étienne Lux (1925-2020), député français
 Friedrich Lux (1820-1895), chef d'orchestre et compositeur allemand
 Georg Lux (1985-), styliste allemand
 Guy Lux (1919-2003), animateur français de jeux télévisés
 Jean-Pierre Lux (1946-2020), joueur français de rugby à XV
 Josef Lux (1956-1999), homme politique tchèque
 Loretta Lux (1969-), photographe allemande
 T.J. Lux (1977), joueur américain de basket-ball
 Undine Lux (1988-), chanteuse allemande

Code 

LUX est un code, qui signifie :
 Luxembourg, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Luxembourg a pour code alpha-2 LU
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, le Luxembourg a pour code L
 Luxembourg, selon la liste des codes pays du CIO
 Luxembourg, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Luxembourg a pour code alpha-2 LU

Voir aussi

Articles connexes 
 
 

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Code
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France